Кума́нія (), або Кома́нія ()

Куманія — латинська назва Половецького поля (Дешт-і-Кипчак), країв де мешкали половці (кумани).
Куманія — латинська назва угорської автономної області, де мешкали половці (кумани).
Велика Куманія
Мала Куманія
Куманія — середньовічна і ранньомодерна назва Валахії та Молдови; зокрема в титулатурі угорських королів

Примітки